Hymenoclea (plant), een geslacht uit de composietenfamilie
Hymenoclea (dier), een geslacht uit de familie wespvlinders